За́болотное — деревня в Глазовском районе Удмуртии, в составе Адамского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 217 м над уровнем моря.

Улицы:
 Заболотновская
 Садовый переулок

История 
Впервые упоминается в писцовых книгах 1615 г., как деревня Заболотная на реке Чепце с двумя домохозяевами: Ондрюшкой Ивановым и Удешком Кузминым. В 1818 году состояла 7 хозяйства, в которых проживало 123 человека. В середине XIX века в 19 дворах деревни проживали 70 мужчин и 87 женщин.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения удмурты составляли 96 %

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района